Натуральне число 1445
 1445 рік до нашої ери
 1445 рік нашої ери
 1445 км — стара назва зупинки «Кам'янка» Одеської залізниці.